Dictyonellidae är en familj av svampdjur. Dictyonellidae ingår i ordningen Halichondrida, klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dictyonellidae 77 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Dictyonellidae